Zkratka DES znamená:

 Delivered ex Ship – s dodáním z lodi – mezinárodní doložka Incoterms
 Data Encryption Standard – symetrický šifrovací algoritmus
 Deep Ecliptic Survey – projekt hledání těles z Kuiperova pásu
 Diethylstilbestrol – chemická látka s účinky ženských hormonů estrogenů